Болдарев:

 Болдарев, Аркадий Африканович — генерал-майор, знаток лошадей и коннозаводчик.
 Болдарев, Николай Аркадьевич (1826-1904) — рязанский губернатор, тайный советник, почетный опекун Опекунского совета учреждений императрицы Марии Федоровны, попечитель Московского коммерческого училища и управляющий Мариинской больницей в Москве. Сын генерал-майора Аркадия Африкановича Болдарева.